Pedro Medina Vico es un profesor de Universidad e Investigador español, nacido en Granada. Ha realizado una labor investigadora y docente en las Universidades Autónoma de Madrid (Madrid, España), Centro Nacional de Biología Fundamental (Majadahonda, España), Hubrecht Institute (Utrecht, Holanda), Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO, Madrid España), la Universidad de Yale (Connecticutt, Estados Unidos). 

Actualmente es profesor de la Universidad de Granada y jefe de grupo del Centro de Investigaciones Genómica y Oncologicas (GenyO). Su trabajo investigador se centra en el estudio de la biología molecular del cáncer.

Reconocimientos 
Galardonado con la mejor tesis nacional en Ciencias de la Vida y de la Salud, por la Real Academia de Doctores de España

Galardonado con la Medalla de Plata al Mérito por la Ciudad de Granada "por su investigación científica en cáncer, publicadas en prestigiosas revistas internacionales".

Premio de Investigación de la Fundación Universidad Complutense de Madrid, a la mejor carrera en Ciencia y Tecnología. Motivo de concesión según el jurado: “Por su excepcional trayectoria personal y liderazgo en el campo de la investigación oncológica, resaltando el trabajo sobre el primer modelo de adicción oncogénica in vivo de un gen no codificante de proteína, publicado en 2010 en la revista Nature, hito que fundamenta nuevas investigaciones anti-tumorales basadas en la búsqueda de inhibidores de microARNs.” 
.

Premio Andalucía Investigación, por la calidad de su curriculum, sus trabajos sobre oncología y la relevancia de su campo de investigación, con proyección internacional.

Premio a la mejor trayectoria de Investigación por un científico español o portugués otorgado por la Sociedad Catalana de Biología.

Referencias

Carcinólogos de España
Catedráticos de la Universidad de Granada